О́рлинга — село в Усть-Кутском районе Иркутской области, Россия. Расположено на правом берегу Лены в 80 км юго-юго-восточнее Усть-Кута и в 435 км севернее Иркутска (по воздуху). Население — 64 человека (2010). На 01.01.2015 г. с. Орлинга насчитывало 30 жителей.

Находится на межселенной территории Усть-Кутского района, управляется напрямую районной администрацией. Глава администрации — Анисимов Сергей Геннадьевич.

Упоминается в документах с 1658 года под названием дер. Орленга. В 1723 году насчитывала 4 двора. Название происходит от одноименной реки Орлинга, впадающей в р. Лена в 5 километрах выше села. Название имеет эвенкийское происхождение. 

В 2017 году было отмечено 370-летие поселения.

Климат 
В селе Орлинга умеренно-холодный климат и значительное количество осадков. Даже в засушливые месяцы часто идёт дождь. По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (индекс Dfb) с равномерным увлажнением в течение года.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Кутского района
Межселенные территории
Населённые пункты на реке Лена